DS 4 – automobile della Citroën
DS 4 – prima versione del modello di cui sopra
DS 4 – seconda versione del modello di cui sopra